Тулеуш Пауеденович Сериков (; род. 21 февраля 1948, , Гурьевская область — 14 мая 2018, ) — казахстанский учёный, общественный деятель,  (1995), профессор, депутат Сената Парламента Республики Казахстан І созыва от Атырауской области.

Биография 
Родился 21 февраля 1948 года в с. Сафоновка Курмангазинского района Гурьевской (ныне Атырауской) области.

Отец — Сериков Пауеден Серикович (1925—1982), ветеран Великой Отечественной войны, работал финансистом.

Мать — Серикова Жамал (1928—1992), работала учителем.

В 1969 году окончил Гурьевский государственный педагогический институт по специальности «химия и биология», затем — целевую аспирантуру Московского института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева Академии Наук СССР.

В 1999 году окончил юридический факультет Казахского государственного педагогического университета им. Абая по специальности «юрист».

В 1980 году защитил учёное звание кандидата химических наук.

В 1995 году защитил учёное звание доктора химических наук, тема диссертации: «Содержание, свойства и способы получения серы, бензина и нефтехимического сырья, получаемого из высокотемпературной нефти».

Трудовая деятельность 
С 1969 по 1970 годы — стажер-исследователь Московского Института нефтехимического синтеза АН СССР.

С 1971 по 1972 годы — инженер Института химии нефти и природных солей АН Казахской ССР.

С 1975 по 1984 годы — младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Института химии нефти и природных солей АН Казахской ССР.

С 1984 по 1995 годы — декан общетехнического факультета, директор учебно-научного центра, директор филиала Казахского политехнического института им. Ленина в г. Гурьев.

С 1998 по 2011 годы — основатель и первый ректор Атырауского института нефти и газа.

Выборные должности 
С 1995 по 1999 годы — депутат Сената Парламента Республики Казахстан І созыва от Атырауской области.

Награды и звания

Научные награды и степени 
 Академик Международной инженерной академии
 Академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан
 Академик Евразийской международной экономической академии
 Почётный профессор Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова
 Доктор химических наук (1995)
 Кандидат химических наук (1980)

Государственные звания и награды 
 Медаль «Астана» (1998)
 Орден «Курмет» (декабрь 2004 года)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Нагрудный знак «Отличник народного образования Казахской ССР»
 Нагрудный знак «Отличник образования Республики Казахстан»
 Нагрудный знак «Почётный работник образования Республики Казахстан»
 Нагрудный знак «Ыбырай Алтынсарин»
 Нагрудный знак «Ахмет Байтурсынулы»
 Почётное звание «Почётный гражданин города Атырау»
 Почётное звание «Почётный гражданин Атырауской области»
 Почётное звание «Почётный гражданин Курмангазинского района» и др.
 Благодарственное письмо от Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева (трижды).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Атырауского университета имени Халела Досмухамедова
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Почётные граждане Атырау
Почётные граждане Атырауской области
Общественные деятели Казахстана
Отличники образования Республики Казахстан
Почётные работники образования Республики Казахстан
Отличники народного просвещения Казахской ССР
Педагоги СССР
Химики СССР
Педагоги Казахстана
Химики Казахстана
Ректоры вузов Казахстана